Alessandro Pascolato – avvocato, politico e scrittore italiano
 Costanza Pascolato – imprenditrice brasiliana nel settore della moda 
 Maria Pezzé Pascolato – pedagogista, scrittrice e insegnante italiana
 Michele Pascolato – politico e avvocato italiano